Daniele Vitali – archeologo italiano
Daniele Vitali – glottologo italiano